Grabbe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Grabbe (1624–1667), Kantor und Lehrer, Opfer in einem Hexenprozess
 Christian Dietrich Grabbe (1801–1836), deutscher Dramatiker
 Dieter Grabbe (* 1969), deutscher Fitness-Experte
 Ernst Grabbe (1926–2006), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler
 Hans-Jürgen Grabbe (* 1947), deutscher Historiker
 Johann Grabbe (1585–1655), deutscher Komponist, Organist, Gambist und schaumburg-lippischer Hofkapellmeister
 Lars Christian Grabbe (* 1978), deutscher Medientheoretiker, Philosoph und Hochschullehrer
 Lester L. Grabbe (* 1945), US-amerikanischer Professor für hebräische Bibel und frühes Judentum
 Michail Pawlowitsch Grabbe (1834–1877), russischer Generalmajor
 Moritz Grabbe (* 1981), deutscher Schauspieler
 Nicholas Pawlowitsch Grabbe (1832–1896), russischer Generalleutnant
 Paul Grabbe (1789–1875), russischer General der Kavallerie
 Stephan Grabbe (* 1961), deutscher Internist und Labormediziner
 Wladimir Pawlowitsch Grabbe (1843–1893), russischer Generalmajor

Siehe auch:
 Grabe
 Krabbe (Begriffsklärung)